Zbigniew Zieliński (1907–1968) – profesor, architekt poznański
 Zbigniew Zieliński (1918–2003) – docent dr hab. inż. AGH, podporucznik ZWZ/AK, założyciel Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Tadeusza i Heleny Zielińskich
 Zbigniew Zieliński (1926–2006) – działacz PZPR, polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Zbigniew Zieliński (ur. 1929) – pułkownik Wojska Polskiego, członek AK, założyciel i pierwszy kierownik UDSKIOR
 Zbigniew Zieliński (ur. 1928) – działacz PZPR, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Zbigniew Zieliński (1932–2010) – działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 Zbigniew Zieliński (ur. 1964) – siatkarz, reprezentant Polski
 Zbigniew Zieliński (ur. 1953) – perkusista
 Zbigniew Zieliński (ur. 1965) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej